Tropical Brainstorm — пятый и последний студийный альбом Кёрсти Макколл, выпущенный в 2000 году. Он был вдохновлен её поездками на Кубу, и многие треки содержат тексты песен на испанском или португальском языках. Альбом был выпущен с тремя дополнительными треками в США. Впервые альбом был выпущен на виниле в октябре 2021 года к Национальному дню альбома.

Содержание 
 Mambo De La Luna — 4:38
 In These Shoes? — 3:39
 Treachery — 3:51
 Here Comes That Man Again — 4:49
 Autumngirlsoup — 3:54
 Celestine — 3:35
 England 2 Colombia 0 — 3:45
 Nao Esperando — 4:04
 Alegria — 2:01
 Us Amazonians — 4:09
 Wrong Again — 4:16
 Designer Life — 2:35
 Head — 3:56

Бонус треки на Polar Music International AB 2005 
 Caroline — 2:57
 Irish Cousin — 4:49
 Perfect Day — 3:50
 Tread Lightly — 3:20
 Sun On The Water — 4:06

Ссылка 
Tropical Brainstorm (Яндекс Музыка) Tropical Brainstorm (Discogs) Tropical Brainstorm (YouTube Music)